La palabra espectro puede referirse a diferentes conceptos:

 En matemáticas, el espectro de un operador  es el conjunto de valores  para el cual el operador  no tiene inversa continua.
 En medicina se usa la palabra espectro para referirse a la amplitud de la serie de especies microbianas sobre las que es terapéuticamente activo un medicamento.
 En política, el espectro político es una forma de representar las distintas corrientes políticas.
 Finalmente, un espectro o fantasma es una representación de algo sobrenatural o aterrador.

Física e ingeniería
 Espectro visible en electromagnetismo y física en general: se denomina espectro visible o espectro lumínico al conjunto de fotones dividido por difracción en diversas franjas de colores desde el violeta al rojo que se observa a partir de la luz blanca cuando la misma atraviesa un prisma óptico.
 Espectro electromagnético.
 análisis espectral o espectro energético, la imagen o registro gráfico que presenta un sistema físico al ser excitado y posteriormente analizado.
 Espectro de frecuencias, gráfico que muestra cómo es la descomposición de una señal ondulatoria (sonora, luminosa, electromagnética,...) en el dominio frecuencial.
 Espectro de respuesta, un valor utilizado en ingeniería sísmica, que mide la reacción de una estructura ante una vibración.